Formula 3000 sezona 2000 je bila šestnajsto prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 8. aprilom in 26. avgustom 2000.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Dirkaško prvenstvo

Celoten pregled 

R20=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NC=ni uvrščen NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral NT=brez časa na kvalifikacijah DIS(2)=diskvalificiran po drugem mestu (6)DIS=diskvalificiran po šestem mestu 

2000 v športu
2000